Águilas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Águilas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Águilas är kuperad norrut, men åt sydväst är den platt. Havet är nära Águilas åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Águilas.  Águilas är det största samhället i trakten. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia